Martin Visser (politicus), Nederlands politicus (1914-1994)
 Martin Visser (meubelontwerper), Nederlands meubelontwerper en kunstverzamelaar (1922-2009)
 Marten Treffer, Nederlands schrijver onder pseudoniem 'Martin Visser' en rechercheur (1923-1975)
 Martin Visser (journalist), financieel journalist